Bruine soldaatboktor
 Rode soldaatboktor